Abaca (plant), de vezelbanaan (Musa textilis)
 Abaca, de vezel van bovenstaande plant, ook wel manillahennep genoemd
 Abacá (textiel), het textielweefsel dat van de vezel van de abaca gemaakt wordt